Ратассепп () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Валдеко Ратассепп (1912—1977) — эстонский и советский актёр театра и кино. Народный артист Эстонской ССР (1962).
 Эльза Ратассепп (1893—1972) — эстонская и советская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Эстонской ССР (1957).